Öckerö – miejscowość w Szwecji
 Öckerö – gmina w rejonie Västra Götaland
 Öckerö – wyspa w Szwecji